Dar Bel Amri är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den norra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Dar Bel Amri ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dar Bel Amri är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Jebel Balaas,  meter över havet,  km sydost om Dar Bel Amri. Runt Dar Bel Amri är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sidi Slimane,  km norr om Dar Bel Amri. Trakten runt Dar Bel Amri består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen